Raffaello Morghen ist der Name folgender Personen:

* Raffaello Morghen (Künstler)  (1758–1833), italienischer Bildhauer und Kupferstecher
 Raffaello Morghen (Historiker) (1896–1983), italienischer Historiker